Romagne ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Romagne (Gironde) im Département Gironde
Romagne (Vienne) im Département Vienne
La Romagne (Ardennes) im Département Ardennes
La Romagne (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire

mit Namenszusatz:
Romagne-sous-les-Côtes im Département Meuse
Romagne-sous-Montfaucon im Département Meuse

Siehe auch:
Romagné, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
Romagna